Eilean Iosal kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Eilean Iosal (ö i Storbritannien, lat 58,57, long -4,35), Skottland, Highland, 
 Eilean Iosal (ö i Storbritannien, lat 57,58, long -6,57), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar